Екстер () — німецьке прізвище.

 Екстер Карл (1816—1870, Мюнхен) — німецький інженер-залізничник, винахідник.
 Екстер Карл Андрійович (1773 — ?) — подільський губернський землемір, автор перших описів Подільської губернії.
 Екстер Олександра Олександрівна (1882, Бялосток — 1949, Фонтане-о-Роз, поблизу Парижа) — педагог, маляр, сценограф, яскравий представник європейського кубізму та футуризму.

Німецькі прізвища